Geografia:
Bonavista, barri del municipi de Tarragona.
 Bonavista, nucli de població pertanyent al municipi del Pla del Penedès, a l'Alt Penedès.
 Bonavista, nucli de població del municipi de Vacarisses, al Vallès Occidental.
 Bonavista, barri del municipi de Badalona, al Barcelonès.
 Bonavista, barri del municipi d'Alacant.